Berggeelsnavelijsvogel
 Kleine geelsnavelijsvogel